Вернэкк () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Швайнфурт. Население составляет 10 376 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 73,56 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии